ТЭТЗ — аббревиатура.

 ТЭТЗ — Томский электротехнический завод
 ТЭТЗ — Торезский электротехнический завод